Janus Drachmann (?, 11 de maio de 1988) é um futebolista da Dinamarca.

Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do AC Horsens